Жіноча спринтерська гонка чемпіонату світу з біатлону 2013 відбувалася 9 лютого 2013 року в Новім Месті, Чехія. На неї було заявлено 115 біатлоністок. Чемпіонка 2012 року Магдалена Нойнер завершила спортивну кар'єру.

Результати

Виноски 

Чемпіонат світу з біатлону 2013
2013 у біатлоні